Il singolare del torneo di tennis San Antonio Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Xavier Malisse che ha battuto in finale Ronald Agénor 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (quarti di finale)
 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Bob Bryan (primo turno)

 Michel Kratochvil (primo turno)
 Ronald Agénor (finale)
 Marcos Ondruska (semifinali)
 Xavier Malisse (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2000